Albelda heißen die Orte:
 Albelda (Huesca), Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien
 Albelda de Iregua, Gemeinde in der Region La Rioja, Spanien

Albelda ist der Familienname von
 David Albelda (* 1977), spanischer Fußballspieler